Tornquist kan syfta på följande:

Geografi 
 Partido de Tornquist, kommun, Buenos Aires, 
 Tornquist (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 
 Tornquist Bay, bukt på Sydgeorgien (se norska Tornquist Bay)

Geologi 
 Tornquistzonen, en geologisk skiljelinje genom Europa, bl.a. Skåne och Danmark
 Tornquisthavet, hav som existerade under Ordovicium (se engelska Tornquist Sea)

Personer 
 Alexander Tornquist (1868–1944), tysk geolog som gett namn till Tornquistzonen i bl.a. Skåne
 Carl Gustaf Tornquist (1757–1808), svensk sjömilitär och krigshistorisk författare